Gorjunow () ist der Familienname folgender Personen:

 Pjotr Maximowitsch Gorjunow (1902–1943), sowjetisch-russischer Waffenkonstrukteur 
 Sergei Kondratjewitsch Gorjunow (1899–1967), sowjetisch-russischer Generaloberst 

siehe auch
 Gorjunow SG-43, sowjetisches Maschinengewehr